Pårup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Pårup (Assing Sogn) – en bebyggelse i Assing Sogn, Herning Kommune
 Pårup (Ellinge Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Ellinge Sogn, Nyborg Kommune
 Pårup (Ikast-Brande Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Engesvang Sogn, Ikast-Brande Kommune
 Pårup (Græsted Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Græsted Sogn, Gribskov Kommune
 Pårup (Them Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Them Sogn, Silkeborg Kommune
 Pårup (Østofte Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Østofte Sogn, Lolland Kommune
 Paarup (Odense) – en bebyggelse/bydel i Odense og et ejerlav i Paarup Sogn, Odense Kommune